Rozzo – frazione del comune di Pinguente nella Regione Istriana della Croazia

Persone 
 Foscarina Rozzo – cestista italiana
 Joseph Edward Rozzo – fotografo, docente e regista statunitense
 Ugo Rozzo – bibliotecario, bibliografo, storico e accademico italiano